Název 2. liga v letech 2006/07 se může vztahovat na více soutěží:
 2. fotbalová liga 2006/07
 2. národní hokejová liga 2006/2007